Catedral de Londres puede referirse a:

 Catedral de San Pablo de Londres (anglicana)
 Antigua Catedral de San Pablo
 Catedral de Westminster (católica)
 Catedral de Santa Sofía de Londres (ortodoxa griega)
 Catedral de San Jorge de Londres (ortodoxa de Antioquía)
 Catedral de Southwark (anglicana, sur de Londres)
 Catedral de San Jorge de Southwark (católica, sur de Londres)